Thèze puede referirse a: 

 Thèze, comuna francesa situada en Alpes de Alta Provenza.
 Thèze, comuna francesa situada en Pirineos Atlánticos.